Loschwitz steht für:
 Loschwitz, Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Loschwitz (Stadtbezirk), Stadtbezirk von Dresden, Sachsen

Schiffe:
 Loschwitz (Schiff, 1876), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Loschwitz (Schiff, 1888), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Loschwitz (Schiff, 1899), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:
 Loschwitz/Wachwitz